AH kan syfta på:

 AH – en tungt beväpnad och bepansrad militär helikopter, se Attackhelikopter
 A.H. – en beteckning för årtal i den muslimska kalendern
 AH – ett protokoll för datorsäkerhet i IPsec, se Authentication Header
 AH – Asian Highway, se Asienväg

Ah kan syfta på
 Ah – en fysikalisk enhet, se Amperetimme

aH kan syfta på
 aH – SI-enhet för induktans H, se Henry (enhet)